Sapphire kan syfta på:

 Sapphire (ort i Australien) – en ort i Queensland
 Sapphire (yacht) – en motoryacht tillverkad av Nobiskrug i Tyskland
 Sapphire of Istanbul – en skyskrapa i Istanbul i Turkiet
 Ford Sapphire – namnet på den brittiskt och sydafrikanskt sålda sedanversionen av Ford Sierra.

Se även
 Sapphire Lake – flera sjöar
 Armstrong Siddeley Sapphire – flera betydelser